Das Ende einer Affäre steht für:
 Das Ende einer Affäre (Roman), Roman von Graham Greene aus dem Jahr 1951
 Das Ende einer Affaire, eine Filmadaption des Romans von Edward Dmytryk aus dem Jahr 1955
 Das Ende einer Affäre (1999), eine Filmadaption des Romans von Neil Jordan aus dem Jahr 1999